Елена Петровна Задворнова (в девичестве Медведева) () — российская самбистка и дзюдоистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, призёр чемпионатов Европы и мира, Заслуженный мастер спорта России по самбо (2003), мастер спорта России по дзюдо.

Биография 
Выпускница Орского гуманитарно-технологического института. Выступала в первой средней (до 68 кг) и второй средней (до 72 кг) весовых категориях. Тренировалась под руководством Валерия Задворнова в детско-юношеской спортивной школе «Юность». Впоследствии вышла замуж за своего тренера. С мая 2003 года работает председателем комитета по физической культуре и туризму городской администрации. В 2003 году стала победительницей областного конкурса «Женщина Оренбуржья — 2003» в номинации «Женщина — открытие года». Работает тренером в ДЮСШ «Юность», где начинала свою спортивную карьеру. Её дочь Ксения также занимается самбо и дзюдо.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы России по самбо
Выпускники вузов Орска
Тренеры России по самбо
Дзюдоисты России
Спортивные функционеры России